Apfaltrerjev dvorec je lahko:

 Apfaltrerjev dvorec - nekdanji dvorec v Litiji
 Apfaltrerjev dvorec - nekdanji stolpasti dvorec v Ljubljani